Die Wyschejschaja Liha 1996 war die sechste Spielzeit der höchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 16. April 1996 und endete am 10. November 1996.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die beiden Tabellenletzten in die Perschaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

1996
Fußballsaison 1996